Дорис Питерсон Фридмен () је измишљени лик из цртане серије Симпсонови, којој глас позајмљује Трес Мaјкнил Дорис ради у основној школи Спрингфилда, као куварица и лекарка.

Спољашње везе 

Ликови из анимиране серије „Симпсонови“
Стрип јунаци серијала „Симпсонови“